Фридрих Гофман (нем. Friedrich Hofmann):
 Гофман, Фридрих (1660—1742) — немецкий учёный-медик и педагог.
 Гофман, Фридрих (1813—1888) — плодовитый немецкий литератор. 
 Гофман, Фридрих Эдуард (1818—1900) — германский фабрикант, изобретатель гофманской печи. Примечания